Jaxartosaurus est un genre éteint de dinosaures ornithopodes de la famille des hadrosauridés (« dinosaures à bec de canard »), classé dans la sous-famille des Lambeosaurinae. Il a été découvert au Kazakhstan et en Chine dans le Xinjiang dans le Crétacé supérieur.

Liste des espèces 
L'espèce type et seule espèce valide est Jaxartosaurus aralensis, décrite par Anatoly Nikolaenvitch Riabinin en 1937. Son nom de genre a parfois été écrit Yaxartosaurus.

Une seconde espèce, Jaxartosaurus fuyunensis, a été décrite par Weishampel et Horner en 1990, mais son attribution est douteuse, et elle n'est plus retenue dans études phylogénétiques des hadrosauridés de Prieto-Márquez et ses collègues en 2013 et 2016.

Description 
Jaxartosaurus n'est connu qu'à partir de fossiles provenant de jeunes spécimens, sa taille adulte d'environ  n'est qu'une estimation.

Il possédait une grande crête nasale sur le haut du crâne, semblable à un casque, qu'il a pu utiliser pour émettre des vocalises ou pour se faire reconnaître des membres de son espèce.

Classification

Cladogramme 
Le cladogramme suivant a été réalisé par Albert Prieto-Márquez et ses collègues en 2013, il montre la phylogénie des lambéosaurinés. Jaxartosaurus y apparaît comme un Lambeosaurinae basal proche de la tribu des Aralosaurini :

Un cladogramme plus large, plus complet et plus récent, établi par les mêmes auteurs en 2016, se trouve dans l'article Hadrosauridae.

Notes et références

Références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Hadrosauroidea

Hadrosauridae
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé supérieur
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 1937